Геннадий Григорьевич Голубев (25 июня 1944 года, Махачкала, ДАССР, РСФСР, СССР — 2006, Махачкала, Дагестан, РФ) — советский и российский актёр театра, заслуженный артист России (10.03.2004). Народный артист Дагестанской АССР. Заслуженный артист Дагестанской АССР.

Биография 
Николай Григорьевич родился в 25 июня 1944 года в Махачкале. После очередной репетиции в 2006 году у него отказало сердце.

Учёба 
Окончил Махачкалинское музыкальное училище им. Г.Гасанова, по специальности баян и хоровое дирижирование и актёрскую студию Русского театра Дагестанской АССР (1960). Учился у мастеров театра К.И.Якушева и И.М.Сапожникова.

Актёрская деятельность 
Работал в Дзержинском городском театре и театре Северного флота. Актер Дагестанского республиканского русского драматического театра имени М. Горького (Махачкала).

Театральные работы 
 Гири («Карьера Артуро Уи» Б. Брехта)
 Лимон («Обвинительное заключение» Н. Думбадзе)
 Пашка («Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова)
 Васков («А зори здесь тихие» Б. Васильева)
 Муров («Без вины виноватые» А. Островского)
 Меженин («Берег» Ю. Бондарева)
 Андрющенко («Ночные забавы» В. Мережко)
 Кочкарев («Женитьба» Н. Гоголя)
 Иван Коломийцев («Последние» М. Горького)
 Солдат Юрченко («Эпилог» А. Крыма)
 Капитан Грей («Карьера капитана Грея» Г. Малышева)
 Марек («Ночная повесть» К. Хоиньски)
 Кот Леопольд («День рождения кота Леопольда» А. Хайта)
 Уллубий Буйнакский («Особое поручение» М. Гасан-Гусейнова)
 Анталав («Сундук бедствий» Г. Цадасы)
 Звездочёт («Житель Соколиной горы» Р. Рашидова)
 Руновский («Шамиль» Ш. Казиева)

Примечания

Литература 
 Бахшиев Ф. Нравственные ориентиры Геннадия Голубева: [Артист] / Феликс Бахшиев // Махачкалинские известия. – 2004. – 26 нояб. (№ 47). – С. 28.
 Бесараб В. Дай Бог не последний: [О народном артисте РД Геннадие Голубеве] / В. Бесараб // Новое дело. – 2004. – 26 нояб. (№ 47). – С. 7.
 Гасан-Гусейнов М. Шаги в зрелость. Творческий портрет: [Актер театра Г. Голубев] / М. Гасан-Гусейнов // Дагестанская правда. – 1983. – 1 марта.
 Голубев Г. Интервью у камина: [Беседа с актером театра о творчестве / вела Космина Исрапилова] / Геннадий Голубев // Дагестанская правда. – 1994. – 1 июля.
 Голубев Г. Земная роль актера: [Беседа с актером Рус. театра Г. Голубевым / вела Н. Тузова] / Геннадий Голубев // Дагестанская правда. – 1999. – 18 авг. – С. 4.
 То же: Народы Дагестана. – 2001. - № 3. – С. 61-62. – (Театр).
 Голубев Г. Сохраним ли дорогу к храму?...: [Беседа с артистом о работе / Вела Л. Дибирова] / Геннадий Голубев // Махачкалинские известия. – 2005. – 25 марта (№ 11). – С. 1, 8, - (Театр).
 Голубев Геннадий Григорьевич 1944-2006 // Султанова Г.А. Актерское искусство Дагестана. – Махачкала: Издательство «Наука ДНЦ», 2010. – С. 100-105.
 Серёгина Д. Главное здесь и сейчас: [Геннадий Григорьевич Голубев] / Д. Серёгина // Дагестанская правда. – 2004. – 17 июля. – С. 12.
 Служу верой и правдой: [Геннадий Голубев] // Голубева Л.И. Я - издетель. – Махачкала: ГУ Дагестанское книжное издательство, 2009. – С. 300-306.
 Шмонин А. Служение театру: [Об актере Г. Голубеве] / А. Шмонин // Дагестанская жизнь. – 2004. – 18 нояб. (№ 46). – С. 3.

Персоналии:Дагестанский русский драматический театр имени М. Горького
Народные артисты Дагестанской АССР
Заслуженные артисты Дагестанской АССР